Anthropos peut être :
 Anthropos, mot grec ancien (), désignant l’humain dans sa détermination la plus générique qui est l’objet de l’anthropologie et le principe de l’anthroposophie ;
 Anthropos, revue anthropologique ;
 Alphabet Anthropos, transciption phonétique publié et utilisée dans la revue Anthropos.